Jakub Piotrowski – calciatore polacco
 Mirosław Piotrowski – politico polacco
 Tom Piotrowski – ex cestista statunitense